Claire Weekes (1903–1990), médecin généraliste et zoologiste australienne.
 Sir Everton Weekes (1925-2020), joueur de cricket barbadien.
 
James Weekes (né en 1979), coureur cycliste de Saint-Christophe-et-Niévès
James Weekes (1911-1977), skipper américain
 Kevin Weekes (né en 1975), joueur de hockey sur glace canadien.
 Liz Weekes (née en 1971), joueuse de water-polo australienne.
 Randy Weekes (né en 1956), homme politique canadien de Saskatchewan.
 Suzanne Weekes, mathématicienne américaine.